Pariserhjulet kan syfta på
 Pariserhjulet (film) – en svensk film från 1993
 Pariserhjulet, Liseberg – en åkattraktion på nöjesfältet Liseberg

Se även
 Pariserhjul